«Беспутная Роза» (также «Ползучая роза», «Беспутная роза», «Неприкаянная Роза»; ) — художественный фильм 1991 года о девушке-нимфоманке.

Сюжет 
Штат Джорджия, 1930-е годы, времена Великой депрессии в США. Повествование ведётся от лица 13-летнего подростка, Бадди. В семью консервативных южан на работу горничной нанимается девушка Роза. С этого момента жизнь семьи, да и всего небольшого городка меняется. От Розы исходит необыкновенная сексуальная энергия, ни один мужчина не может перед ней устоять. Под её чары подпадают и члены семьи. Главным защитником Розы становится мать семейства.

Окончание фильма происходит 30лет спустя, когда взрослый Бадди возвращается в дом отца и узнает новость о смерти Розы.

В главных ролях 
 Лора Дерн — Роза
 Дайан Ладд — мать
 Роберт Дюваль — папаша Хиллер
 Лукас Хаас — Бадди

Исполнительница главной роли Лора Дерн является дочерью Дайан Ладд, которая сыграла мать в фильме. За свои роли в фильме обе актрисы были номинированы на получение премии «Оскар» 1992 года. Это был первый случай, когда мать и дочь были выдвинуты на премию за игру в одном фильме. Они также были одновременно номинированы на получение премии «Золотой глобус».

Награды 
 Премия «Независимый дух» — Марте Кулидж за лучший фильм и режиссуру, Дайане Ладд за лучшую женскую роль второго плана
 Премия Монреальского международного кинофестиваля () — Лора Дерн за лучшую женскую роль

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм журнала Rolling Stone
 Кинокритики портала Rotten Tomatoes о фильме

Фильмы США 1991 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Carolco Pictures